1. ŽNL Vukovarsko-srijemsku je u sezoni 2000./01. činilo 28 klubova iz Vukovarsko-srijemske županije podijeljenih u dvije grupe. Pobjednici grupa bi igrali finale čime bi bio odlučen prvak lige, odnosno klub koji će biti promoviran u 3. HNL – Istok. Iz lige su ispadali 14-oplasirani klubovi iz obje grupe, dok bi u slučaju da iz 3. HNL – Istok ispada više klubova iz Vukovarsko-srijemske županije, u 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku ispao jedan ili oba 13-oplasirana kluba.

Prvenstvo i promociju u 3. HNL – Istok rang je osvojio NK Tomislav Cerna nakon finalnog meča s NK Mladost Vođinci. U 2. ŽNL Vukovarsko-srijemsku su ispali posljednjeplasirani NK Meteor Slakovci i NK Srijemac Strošinci.

Tablica 

Finalna utakmica prvenstva odigrana je 10. lipnja 2001. godine na stadionu HNK Cibalije u Vinkovcima između pobjednika grupa NK Mladost Vođinci i NK Tomislav Cerna. Rezultat je bio 2:0 za NK Tomislav Cerna.

Bilješke 
NK Hajduk Tovarnik je kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 Vinkovački List #2448

2000-01
Vukovarsko-srijemska-1